Santel's Sporting Club é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2007/08.

Clubes de futebol de Belize